Bjørn Paulson – altista e pubblico ministero norvegese
David Paulson – giocatore di football americano statunitense
Dennis Paulson – biologo e zoologo statunitense
Henry Merritt Paulson – politico e banchiere statunitense
Jamie Paulson – giocatore di badminton canadese
John Paulson – miliardario e finanziere statunitense
Lawrence Paulson – informatico e ingegnere statunitense
Olaf B. Paulson – medico danese
Sarah Paulson – attrice statunitense